Лупоаја има више значења:

 Лупоаја (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Лупоаја (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Лупоаја (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Лупоаја (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Лупоаја (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији